Le Cas du docteur X est un cas d'ovnis jumeaux qu'un certain « docteur X » observa durant une nuit de . Une lésion en forme de triangle rouge apparut sur l'abdomen du docteur.

Historique 
Le docteur X souffre d'un sommeil léger lié à une blessure au tibia. Durant la nuit, il est réveillé par les cris de son fils de quatorze mois. Tandis qu'il s'occupe de son enfant, il voit, au travers des volets, des flashs longs et réguliers lui faisant penser à un orage. Il décrira deux objets ovoïdes pulsant à l'unisson. Finalement, les deux disques de lumières finissent par se rejoindre. Les articles d'ufologie parleront eux d'une « fusion de deux objets ».

Après l'observation, le docteur observera la guérison de ses vieilles blessures de guerre et de sa douleur au tibia mais également l'apparition d'une lésion triangulaire de couleur rouge sur son abdomen.

Les explications rationnelles 
 La vision de deux objets distincts puis fusionnant peut s'expliquer par un phénomène de diplopie. Ce symptôme est lié à une commande nerveuse défaillante des muscles de l'œil, ou encore à une lésion du cristallin. On parle également de strabisme.
 En se déplaçant sur la terrasse, le  pouvait voir la Lune à l'angle du mur ouest, à l'endroit même où il vit l'ovni.
 Le docteur X était atteint d'une hémiparésie droite consécutive à une blessure de guerre. Cela a provoqué un hématome sub-dural dans la région occipitale gauche suivi d'un coma de vingt et un jours. La zone occipitale est justement celle qui gère la vision.

Notes et références 

Démystification
1968
Observation d'ovni